De 1500 meter vrouwen voor de wereldbeker schaatsen 2013/2014 ging van start op 9 november 2013 in Calgary en eindigde in Heerenveen op 14 maart 2014.

Titelverdedigster was de Nederlandse Marrit Leenstra die het vorige wereldbekerseizoen optimaal profiteerde van de afwezigheid van de eerste achtervolgers in enkele races en daardoor meer punten kon pakken. Christine Nesbitt werd tweede, Ireen Wüst won de laatste drie races, maar begon te laat aan haar inhaalslag en werd derde.

In het olympische seizoen 2013-2014 werden vier van de zes races gewonnen door Ireen Wüst die ook de wereldbeker veroverde op haar landgenote Leenstra. Lotte van Beek won één race en werd tweede in eindstand, Brittany Bowe won ook één wedstrijd en werd derde in de eindstand. Jorien ter Mors werd dit seizoen olympisch kampioene, maar reed slechts één wereldbekerwedstrijd.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Calgary

Salt Lake City

Astana

Berlijn

Inzell

Heerenveen

Vrouwen 1500 meter
2013/2014